In 1945 werd het dertiende seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Green Cross werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1945
Competitievoetbal 1944/45